Batusari (Batuceper)
 Batusari (Dawuan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing